Куналей — название населённых пунктов в Бурятии:

 Большой Куналей — село в Тарбагатайском районе;
 Малый Куналей — село в Бичурском районе.

См. также 
 Куналейка — река в Бурятии.